Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2015 () проводился с 24 января по 1 февраля 2015 года в городе Корнер-Брук (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор) на аренах Corner Brook Civic Centre и Corner Brook Curling Club среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 62-й раз для юниоров-мужчин, в 41-й раз для юниоров-женщин, в 3-й раз в провинции Новая Шотландия и впервые в городе Корнер-Брук.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на .

В мужском и женском турнирах принимало участие по 14 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (9-й раз в истории чемпионатов и 2-й раз подряд) команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Braden Calvert стал чемпионом во 2-й раз и как скип, и как игрок), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Саскачеван (скип Jacob Hersikorn). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Нью-Брансуик (скип René Comeau).

В женском турнире чемпионом стала (8-й раз в истории чемпионатов и 2-й раз подряд) команда, представляющая провинцию Альберта (скип Келси Рок стала чемпионом во 2-й раз и как скип, и как игрок), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Chelsea Brandwood). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Corryn Brown).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. Групповой этап, в свою очередь, состоит из двух стадий отбора. На первой стадии () команды разбиваются на две группы и играют между собой по круговой системе в один круг.

По четыре лучшие команды выходят во вторую стадию (), где 8 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг; при этом результаты встреч команд в 1-й стадии засчитываются; окончательная расстановка команд по местам определяется по их результатам в обеих стадиях.

Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, победитель полуфинала встречается в финале с 1-й командой.

Команды, занявшие на первой стадии места ниже 4-го, для окончательного распределения между ними мест с 9-го по 14-е играют классификационный розыгрыш () между собой по круговой системе в один круг; учитываются результаты их встреч между собой на 1-й стадии, а расстановка по местам определяется по суммарному результату на 1-й стадии и в классификационном розыгрыше.

Время начала матчей указано по UTC−3:30.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 
Группа A

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в тай-брейки за выход во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool) с 4-го места
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

Тай-брейки 
Группа A

Группа B

2-я стадия (Championship Pool) 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф с 3-го места
«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Тай-брейки

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 

«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Плей-офф 

Полуфинал. 1 февраля, 13:30

Финал. 1 февраля, 20:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 
Группа A

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

2-я стадия (Championship Pool) 

 команды, выходящие в плей-офф
«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 

«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Плей-офф 

Полуфинал. 31 января, 13:30

Финал. 31 января, 20:00

Итоговая классификация

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars Teams)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на групповом этапе (Round Robin) на каждой позиции определяется по две команды «всех звёзд» (одна пара команд для мужчин, вторая пара команд — для женщин).

 Приз за спортивное мастерство (Ken Watson Sportsmanship Awards)

По результатам голосования игроков определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Alex Cormier ()
 Среди женщин: Jenn Smith ()

 Приз за честную игру (Balance Plus Fair Play Awards)

По результатам голосования umpires определяются игроки на каждой позиции и тренер — среди мужчин и среди женщин.

 Приз лучшему тренеру (ASHAM National Coaching Awards)

По результатам голосования тренеров-участников чемпионата определяются два тренера — среди тренеров мужских команд и тренеров женских команд.
 Среди тренеров мужских команд: Tom Clasper ()
 Среди тренеров женских команд: Rodney Guy ()

 Joan Mead Legacy Awards

По результатам голосования officials выбираются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Alex Cormier ()
 Среди женщин: Chloé McCloskey ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2015
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2015

Спорт в Канаде в 2015 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Ньюфаундленде и Лабрадоре
Январь 2015 года
Февраль 2015 года